

Geografia
 Saint-Gobert –comune francese situato nel dipartimento dell'Aisne

Persone
 André Gobert (1890-1951) – tennista francese
 Anthony Gobert (1975) – pilota motociclistico australiano
 Fabrice Gobert (1974) – regista e sceneggiatore francese
 Pierre Gobert (1662-1744) – pittore francese
 Rudy Gobert (1992) – cestista francese

Pagine correlate
 Wanty-Gobert Cycling Team – squadra maschile belga di ciclismo su strada